


Lista de mai jos conține localitățile din județul Ialomița.

Vezi și 
Județele României

Ialomița
Localități
 Listă, Localități